Back on My Buck Shit Vol. 2: Change of Plans — мікстейп американського репера Young Buck, виданий як інтернет-реліз у Геловін 31 жовтня 2010 р. Гост: Drumma Boy. Мікстейп містить пісні з участю Game, Outlawz, Лупе Фіаско та ін. Наразі мікстейп має срібний статус на DatPiff (за критеріями сайту), його завантажили понад 55 тис. разів.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Young Buck